Claudia Steger ist der Name folgender Personen:

* Claudia Steger (Leichtathletin) (Claudia Steger-Richter; * 1959), deutsche Leichtathletin
 Claudia Steger (Volleyballspielerin) (* 1990), deutsche Volleyballspielerin